Drame satyrique
Parnasse satyrique